Dufaure ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Dufaure (1798–1881), französischer Politiker
 René Dufaure de Montmirail (1876–1917), französischer Sportler und Funktionär

Siehe auch:
 Kabinett Dufaure
 Du Faur